Kerk van de Heilige Procopius (Hamburg) - Duitsland
 Rotundakerk Sint-Procopius - Polen
 Sint-Procopiuskerk (Milișăuți) - Roemenië
 Sint-Procopiusbasiliek - Tsjechië